Dékány Éva (?– ), a Budai Táncklub Magyar Bronz Érdemkereszt díjas dzsesszbalett-mestere
Dékány Éva (1983–) Junior Prima-díjas nyelvész